Skippy peut faire référence à :
 Skippy, bande dessinée américaine de Percy Crosby ;
 Skippy, un chien au cinéma américain ;
 Skippy le kangourou, série télévisée australienne ;
 Skippy, film américain de Norman Taurog, sorti en 1931 ;
 Skippy, film américain de Dionysius Zervos, sorti en 2001 ;
 , marque américaine de beurre d'arachide.

Homonymie de titre